Рене Мюссо-Гулар () — відомий французький філософ і історик, археолог, професор Сорбоннського університету.
 Ізабель Гулар (;  23 жовтня 1984 року, Сан-Паулу, Бразилія) — бразильська супермодель.